Accueillir Magazine est un titre bimestriel de la presse écrite francophone créé en 2006. Le magazine s'adresse aux propriétaires de maison d'hôtes ainsi qu'à tous ceux qui veulent ouvrir des chambres d'hôtes, des gîtes ou des meublés de tourisme ou qui s'intéressent à ces hébergements.

Le contenu éditorial

Le magazine informe les propriétaires de chambres d'hôtes, de gîtes et meublés de tourisme sur la vie du secteur. 

Il aborde l'actualité, la gestion, la réglementation, la fiscalité, les aspects pratiques du fonctionnement d'un gîte ou d'une chambre d'hôtes avec des thèmes comme le petit déjeuner, les sites Internet et leur référencement, les centrales de réservation, le handicap, les stages et séjours à thème, la table d'hôtes, le bien-être, la sécurité incendie, les normes ERP, les énergies renouvelables, le bio, la qualité,le linge de lit, le ménage, les réservations, les réseaux sociaux, les piscines, les confitures...

Le magazine consacre une large part aux reportages, témoignages, portraits et interviews de propriétaires de gîtes et chambres d'hôtes.

Les rubriques

Le contenu éditorial est organisé autour de plusieurs rubriques :

Actualité « Pour se tenir au courant de l’actualité du secteur des chambres d’hôtes »
Être informé de l’actualité réglementaire et législative, suivre les grands événements du secteur, savoir ce qui se passe en France et à l’étranger. 

Gestion « Pour maîtriser tous les aspects de la gestion d’une maison d’hôtes » 
Comprendre la réglementation et les normes, connaître la fiscalité, maîtriser ses coûts, faire de bons choix de gestion.

Idées « Pour repérer des idées et développer son activité »
Trouver de nouveaux hôtes en France ou à l’étranger, mieux se faire connaître, développer des activités complémentaires, communiquer efficacement avec un petit budget.

Acteurs « Pour mieux connaître les acteurs du tourisme »
Se repérer dans le monde du tourisme et des loisirs, identifier des opportunités pour ses hébergements ou, tout simplement, se tenir informé.

Pratique « Pour simplifier sa vie quotidienne de propriétaire de gîtes, meublés de tourisme et chambres d’hôtes »
Trouver des idées pour aménager sa maison, ses chambres et son jardin, découvrir de bons gestes pour l’environnement et la santé.

Internet « Pour être visible sur la toile »
Comprendre le fonctionnement d'internet, gérer son site internet et avoir un hébergement bien référencé.

L'éditeur

Le magazine est publié par la société CKCL Conseil, une SARL de presse indépendante fondée par Caroline Kyberd et Charles Lecointe fin 2005.

CKCL Conseil édite également une collection d'ouvrages pratiques à destination des propriétaires et créateurs de chambres d'hôtes pour approfondir des sujets majeurs - site internet, statut juridique et fiscal, étude de marché... - et organise des formations sur la création et la gestion de maisons d'hôtes, gîtes et meublés de tourisme.

Accueillir Magazine est enregistré à la Commission Paritaire sous le numéro 1223 T 87499. Son tirage est de plus de  exemplaires. Le magazine est diffusé par correspondance sur abonnement ou au numéro.

Voir aussi

 chambre d'hôtes
 table d'hôtes
 gîte rural
 tourisme rural
 journalisme
 média

Liens externes

 Site officiel

Magazine français
Presse bimestrielle en France
Presse bimestrielle en français
Presse professionnelle
Titre de presse créé en 2006